Vardja kan syfta på följande platser:

Estland 

 Vardja, Harjumaa, Kose kommun, 
 Vardja, Viljandimaa, Viljandi kommun, 
 Vardja, Põlvamaa, Laheda kommun,